Igreja de São Jorge pode referir-se a:

No Brasil 
 Igreja de São Jorge, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais

Nome composto:
 Igreja Ortodoxa São Jorge, em Brasília, no Distrito Federal
 Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge, em Curitiba, no estado do Paraná

Na Europa 
 Igreja de São Jorge, em Assis, na Itália

Em Portugal 
 Igreja de São Jorge, no concelho do Nordeste, Ilha de São Miguel, nos Açores, em Portugal
 Igreja de São Jorge, no concelho de Velas, Ilha de São Jorge, nos Açores, em Portugal

Desambiguação